Polizeikommissariat ist die Bezeichnung für Dienststellen der Polizei

 in Österreich, siehe Polizeikommissariat (Österreich),
 und in Deutschland, siehe Polizeikommissariat (Deutschland).